Isola Elagin – isola del fiume Neva a San Pietroburgo
 Palazzo di Elagin – palazzo di San Pietroburgo